

Прізвище

 Нолан Бушнелл — американський інженер і підприємець, засновник Atari, Inc та бренду Chuck E. Cheese's.
 Девід Бушнелл — американський інженер, відомий тим, що у 1775 році побудував підводний човен з міді Черепаха (підводний човен) — один з прототипів сучасного підводного човна.

Топонім

Бушнелл — місто, штат Флорида
 Бушнелл — місто, штат Іллінойс
 Бушнелл — місто, штат Південна Дакота
 Бушнелл — селище, штат Небраска